Torrecillas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Torrecillas, Jalisco, 
 Torrecillas, Veracruz, 
 Torrecillas, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar